Francisco II Gattilusio — senhor de Lesbos 
Francisco II, Duque da Bretanha 
Francisco II Gonzaga — Marquês de Mântua 
Francisco II de Orleães-Longueville — Duque de Longueville 
Francisco II Sforza — Duque de Milão 
Francisco II de Bourbon, Conde de Saint-Pol *Francisco II de França — 
Francisco Maria II Della Rovere — Duque de Urbino 
Francisco II da Lorena - Duque da Lorena 
Francisco II de Módena — Duque de Módena e Régio 
Francisco I do Sacro Império Romano-Germânico — ou Francisco II da Toscana 
Francisco II da Matamba — rei de Matamba e Dongo (Angola; 
Francisco I da Áustria — ou Francisco II do Sacro Império Romano-Germânico 
Francisco II das Duas Sicílias 
Francisco José II de Liechtenstein 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história